La Estación El Triunfo es una estación de trenes que se ubica en El Triunfo. El Triunfo conectaba Tabasco con Campeche. Actualmente se encuentra en abandono

Antigua estación 
La antigua estación de trenes dejó de transportar pasajeros que se comunicaban con las ciudades de Mérida y Coatzacoalcos en Yucatán y Veracruz respectivamente.

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación El Triunfo en la ruta que conectaría con Palenque, Chiapas y Escárcega, Campeche 

Se ubicara a un costado de la antigua estación de tren en los terrenos del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La demanda de pasajeros en esta estación tendrá un carácter social, considerando  en la estación un esquema de 3 vías y 2 andenes.

Características de la Estación 
El proyecto retoma la arquitectura tropical tradicional con cubiertas inclinadas, pórticos y grandes volados. La estación tendrá un vestíbulo común; a un costado se encontrará el área técnica y al otro el área de pasajeros; y será a lo largo de la estación que se verán los andenes. También se ubican áreas de estacionamientos, andadores y  jardines

Las áreas exteriores contaran con rampas de acceso y taludes cubiertos de vegetación, evocando la arquitectura maya. Los acabados incluirían materiales de la región como piedra caliza, maderas y palma.

Sitios de interés 

 Zona arqueológicas de Moral-Reforma
 Parque Ecológico Cascadas de Reforma

Referencias 

El Triunfo
Proyecciones urbanas de México